Ирак принимал участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в девятый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
1996 год в Ираке